Монрозье () — коммуна во Франции, департамент Аверон
 Монрозье () — коммуна во Франции, департамент Тарн